Oji et Ōji peuvent désigner :

Code 
oji est un code qui peut désigner :
 oji, l’ojibwé, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Personnalité 
 DJ Oji, DJ, producteur et remixeur de deep house américain.

Toponyme

Ōji, un bourg du district de Kitakatsuragi ;
 Gare d'Ōji à Ōji ;
 Gare d'Ōji à Tokyo.

Oji River, une zone de gouvernement local de l'État d'Enugu.

Divers 
 
 Oji Eagles, une équipe de hockey sur glace japonaise ;
 Oji Paper, une entreprise papetière japonaise.
Code